August Borsig – przedsiębiorca
 Borsig – niemieckie przedsiębiorstwo
 Osiedle Borsiga w Zabrzu